Heffner ist der Familienname folgender Personen:

 Avraham Heffner (1935–2014), israelischer Filmregisseur und Autor
 Carl Heffner (1851–1900), deutscher Musiker
 Franz Heffner (* im 17. Jahrhundert; † um 1700), Prämonstratenser
 Hubert Crouse Heffner (1901–1985), US-amerikanischer Theaterwissenschaftler, Professor und Regisseur
 Julius Heffner (1877–1951), deutscher Maler
 Karl Heffner (1849–1927), deutscher frühimpressionistischer Landschaftsmaler 
 Kyle T. Heffner (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard D. Heffner (1925–2013), US-amerikanischer Historiker und Fernsehmoderator
 Sina Heffner (* 1980), deutsche Bildhauerin

Siehe auch:
 Haffner
 Häffner
 Haeffner
 Häfner
 Hefner